Katharinenhof steht für:

 Katharinenhof Gransee, ehemaliges Obstgut der Schwestern Eva und Katharina Simon in Gransee, Brandenburg
 Schloss Katharinenhof, ehemaliges Jagdschloss in Backnang-Strümpfelbach, Baden-Württemberg
 Katharinenhof in Großhennersdorf, Oberlausitz, Sachsen, siehe Großhennersdorf#Katharinenhof
 Katharinenhof Kranenburg (Niederrhein), Nordrhein-Westfalen
 Katharinenhof (Hamburg)
 Landhaus Katharinenhof (Blankenese)
 Katharinenhof (Harrislee)

Katharinenhof ist der Name folgender Orte:

Deutschland:
 Katharinenhof (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet in Backnang-Strümpfelbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Katharinenhof (Fehmarn), Ortsteil der Stadt Fehmarn, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Katharinenhof (Lauingen), Ortsteil der Stadt Lauingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Katharinenhof (Überlingen), Ortsteil von Deisendorf, Stadt Überlingen, Baden-Württemberg
 Katharinenhof (Bismark), Wohnplatz im Ortsteil Möllendorf, Stadt Bismark (Altmark), Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt

Polen:
 Katharinenhof, Kreis Cosel, Schlesien: Uciecha, Dorf im Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Woiwodschaft Oppeln
 Katharinenhof, Kreis Gleiwitz, Schlesien: Podlesie (Sośnicowice), Dorf im Powiat Gliwicki, Woiwodschaft Schlesien 
 Katharinenhof, Kreis Goldap, Ostpreußen: Zawiszyn (Dubeninki), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Katharinenhof, Kreis Kreuzburg, Schlesien: Mścisław (Wołczyn), Dorf im Powiat Kluczborski, Woiwodschaft Oppeln
 Katharinenhof, Kreis Osterode, Ostpreußen: Zabłocie (Ostróda), Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Katharinenhof, Kreis Stettin, Pommern: Boleszyce (Stettin), Stadtteil von Stettin, Woiwodschaft Westpommern

Russland:
 Katharinenhof, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen: Juschny (Kaliningrad), Siedlung im  Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad